The Majestic
Majestic (álbum)

Lugares
Café Majestic
Hotel Majestic
Majestic Centre

Desambiguação